SCX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salina Cruz (Messico)
 SCX – codice vettore ICAO di Sun Country Airlines
 scx – codice ISO 639-3 per la lingua sicula